

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mulm“ beginnt.

Mulm 



Mulma 
 Mulma, Česlovas (* 1968), litauischer Politiker, Vize-Innenminister
 Mülmann, Otto von (1813–1868), preußischer Beamter der Königlichen Regierung Düsseldorf, Statistiker und Autor

Mulme 
 Mülmenstädt, Matthias (1949–2021), deutscher Diplomat